

Еморі — місто, штат Техас
 Еморі — переписна місцевість, штат Вірджинія

Див. також 
 Еморі Ловінс